Ябинг () — посёлок () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Оберварт.  . Официальный код  —  10930.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Гюнтер Фалика (СДПА) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 СДПА занимает 7 мест.
 АНП занимает 6 мест.

Примечания

Ссылки 

Общины Бургенланда